Scepter, een staf
Scepters, een van de 'kleuren' op tarot-kaarten